

Patronyme 

 Auguste-Charles-François Xavier de Lussy (1784-1860), magistrat et homme politique français ;
 Charles Lussy (1883-1967) personnalité politique française.

Toponyme 

 Lussy, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, actuellement partie de la commune de Villaz ;
 Lussy-sur-Morges, commune suisse du canton de Vaud.